Ostrobotnia – region historyczny w Finlandii
 Ostrobotnia – współczesny region administracyjny w Finlandii